Coquito es un licor típico de la Navidad en Puerto Rico. Sus ingredientes básicos son crema de coco, ron Don Q, leche evaporada, leche condensada, canela y vainilla. Aunque es posible encontrar recetas con otros ingredientes como brandy y huevo (con este último se le conoce también como ponche). Se sirve bien frío. Por ser un licor se puede tomar solo, después del postre, o durante los entremeses en las fiestas. 

Su contenido de alcohol es una característica distintiva, la mayoría de los licores tienen menos grados alcohólicos que las bebidas alcohólicas, pero el coquito pueden tener hasta 55 grados.

Historia 
No se sabe con certeza cuándo fue la primera vez que se preparó. Después de la Guerra hispano-estadounidense en Puerto Rico se introdujo oficialmente el coquito, sin embargo se popularizó en la década 50 debido a su difícil preservación.

Recetas similares se pueden conseguir en varios países del mundo como bebidas propias de las fiestas navideñas.
En la última década se han observado tres variaciones a la receta básica de coquito. La primera, se le agrega una pinta de helado de naranja para crear un coquito-naranja. Produce un coquito de igual color, valga la redundancia y de sabor muy agradable. Es muy delicioso y atractivo. Segundo, se le puede añadir una taza de cacao molido o rallado de alta calidad, produciendo la variación de coquito de chocolate. Y también le sustituye el ron por 1 taza y media o dos de vino tinto, produciendo un coquito de sabor delicado y más bajo en alcohol. Estas modificaciones resultado de las mentes creativas de las nuevas generaciones son magníficas opciones para variar la receta y satisfacer los gustos de todos.

Referencias 

Bebidas alcohólicas de Puerto Rico
Bebidas mezcladas
Cócteles con coco
Cócteles con ron
Gastronomía navideña